Тарха́нов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Тарханов Леонід Олександрович (1899-?) — начальник Воркутабу, полковник адміністративної служби. Згодом — Начальник Управління будівництва військово-морської бази в Порккала-ВМБ.
 Тарханов Михайло Михайлович (*1877 — †1948) — російський та радянський актор. Народний артист СРСР (1937).
 Тарханов Михайло Михайлович (художник) — український та російський графік і дизайнер.
 Тарханов Олександр Федорович (*1954) — радянський та російський футбольний тренер, у минулому — радянський футболіст.

Російські прізвища
Татарські прізвища